Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982 odbył się 11 lipca 1982 roku na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie w Hiszpanii. Spotkały się w nim reprezentacja Włoch z reprezentacją Niemiec Zachodnich. Sędzią tego meczu był Arnaldo Cézar Coelho (Brazylia). Po pokonaniu Niemiec Zachodnich w meczu finałowym Włosi wywalczyli swój trzeci tytuł mistrzów świata (wcześniej: 1934 i 1938). Paolo Rossi został zarówno najlepszym zawodnikiem, jak i najskuteczniejszym strzelcem turnieju, za co otrzymał – odpowiednio – Złotą Piłkę oraz Złoty But. Był to pierwszy turniej mistrzostw świata, na którym wręczono te dwie nagrody indywidualne. Bramkarz reprezentacji Włoch Dino Zoff – w wieku 40 lat – został najstarszym graczem, który wywalczył tytuł mistrza świata. Puchar Świata wzniósł kapitan zwycięskiej drużyny, Dino Zoff.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ ŚWIATA 1982

WŁOCHY

 TRZECI TYTUŁ

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982
Reprezentacja Włoch w piłce nożnej
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej